Лиджин-парк () — может означать:

  — ранее известный как Лиджин-Парк-Боул () и Муниципальный амфитеатр Гадсдена; амфитеатр в Гадсдене, штат Алабама, США.

Стадион 
  — в 1940—2007 годах Лиджин-парк, стадион в Грейт-Фолс, штат Монтана, США.
  — бейсбольный стадион на 3000 мест, расположенный в Гастонии, штат Северная Каролина, США.

Парки 
  (, более известен как Лиджин-парк) — парк в Эверетт, округ Снохомиш, штат Вашингтон, США.
  — общественная зона отдыха, расположенная на северной окраине города , штат Миссисипи, рядом с .